Benedetto Brin – ingegnere, generale e politico italiano
 Benedetto Brin – nave da battaglia della Regia Marina
 Benedetto Brin – sommergibile della Regia Marina

Pagine correlate 
Brin